Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hillsborough – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Hillsborough – stadion piłkarski w Sheffield, Anglia
 Hillsborough – miejscowość w hrabstwie Down (Irlandia Północna)
Miejscowości w USA:
 Hillsborough – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 Hillsborough – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hillsborough – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hillsborough – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Hillsborough (ang. Hillsborough Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hillsborough (ang. Hillsborough Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Hillsborough (ang. Hillsborough Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hillsborough (ang. Hillsborough County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Hillsborough (ang. Hillsborough County) – w stanie New Hampshire
Inne:
 Hillsborough – miasto w Grenadzie